Rezultati Prvenstva Avstralije 1934 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Joan Hartigan je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Joan Hartigan (prvakinja)
  Mall Molesworth (finale)
  Emily Westacott (četrtfinale)
  Nancy Chitty (četrtfinale)
  Nell Hall (četrtfinale)
  Louise Bickerton (polfinale)
  Katherine Le Mesurier (polfinale)
  Ula Valkenburg (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1934